

Geografia
Pecorari – frazione di Galluccio, in provincia di Caserta
Pecorari – frazione di Nocera Superiore, in provincia di Salerno

Persone
Anselmo Guido Pecorari – arcivescovo cattolico italiano
Fausto Pecorari – politico italiano
Francesco Pecorari – architetto italiano
Marco Pecorari – calciatore italiano